Michelle, ou sa variation orthographique Michèle, est un prénom féminin d'origine hébraïque (() qui signifie « Qui est comme Dieu » : MI (celui) + KA (comme) + EL (abréviation de Elohim : Dieu)). Il s'agit du féminin de Michel. Cette graphie française s'est répandue dans d'autres langues, dont l'anglais.

Les titres Michelle et Michèle peuvent également désigner :

Musique 
 Michelle, une chanteuse allemande ;
Michelle, chanson des Beatles sortie en 1965 ;
Michèle, chanson de Gérard Lenorman sortie en 1976 ;

Divers 
 (1376) Michelle, astéroïde.

Voir aussi 

Prénom féminin
Prénom hébraïque
Prénom français
Homonymie de prénom